Bupleurum minimum är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Baron Clarke. Bupleurum minimum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
minimum